Rade Prica - em sérvio, Раде Пица (Ljungby, 30 de junho de 1980) é um futebolista da Suécia de origen sérvia e croata.

Carreira 

 1998-99 :  Helsingborgs IF
 1999-00 :  Helsingborgs IF
 2000-01 :  Helsingborgs IF
 2001-02 :  Helsingborgs IF
 2002-03 :  Hansa Rostock
 2003-04 :  Hansa Rostock
 2004-05 :  Hansa Rostock
 2005-06 :  Hansa Rostock
 2006-07 :  AaB Aalborg
 2007-08 :  AaB Aalborg
 2009-:  Rosenborg Ballklub

Prica, Rade
Prica, Rade
Prica, Rade
Prica, Rade
Prica, Rade